Standish puede referirse a:

 Standish (Gloucestershire), Inglaterra
 Standish (Gran Mánchester), Inglaterra
 Standish (Maine), Estados Unidos
 Standish (condado de Cumberland, Maine), Estados Unidos
 Standish (Míchigan), Estados Unidos
 (3420) Standish,  un asteroide
 Frank Hall Standish, escritor, viajero y coleccionista de arte español y británico